Accelerator Driven System
Active Denial System
Aitken Double Star Catalogue
American Daffodil Society
American Depositary Share
American Dialect Society
Anti Discoloration System
Astrophysics Data System
Automatic Dependent Surveillance